

Chimie 
 Oxydation de Corey-Kim, réaction d'oxydation organique utilisée pour la préparation des aldéhydes et des cétones.

Patronyme 

 Albert Corey (1878-?), athlète français ;
 Brendan Corey (1997-), patineur de vitesse sur piste courte australien ;
 Elias James Corey (1928-), chimiste libano-américain ;
 Giles Corey (1612-1692), victime des procès dans l'affaire des sorcières de Salem ;
 Irwin Corey (1914-2017), dessinateur américain de bande dessinée ;
 Isabelle Corey (1939-2011), actrice française ;
 Jeff Corey (1914-2002), acteur et réalisateur américain ;
 Jim Corey (1883-1956), acteur américain ;
 Martha Corey, morte en 1692, victime des procès de sorcières de Salem
 Nanette Corey (?-), actrice française ;
 Ronald Corey, dirigeant canadien de hockey sur glace ;
 Wendell Corey (1914-1968), acteur américain.
Ce nom peut aussi désigner James S. A. Corey, pseudonyme utilisé par les auteurs américains de science-fiction Daniel Abraham et Ty Franck.